Sykes poate fi:

 Sykes (serial TV), serial de televiziune din Marea Britanie
 Sykes Enterprises, companie de outsourcing din Statele Unite
 Acordul Sykes–Picot, înțelegere secretă între guvernele Marei Britanii și Franței în anul 1916